Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ne“ beginnt.

Ne 



 Ne Rheinische Jeck (* 1966), deutscher Musiker
 Ne, Mun-sun, nordkoreanische Basketballspielerin
 Ne, Win (1911–2002), myanmarischer Politiker
 Ne-Yo (* 1979), US-amerikanischer R&B-Sänger und Songwriter